Чесма — многозначный термин.

Топоним 
 Чесма — принятое ранее название турецкого порта Чешме и Чесменской бухты, ставших знаменитыми благодаря Чесменскому сражению.
 Чесма — село в Челябинской области России, административный центр Чесменского района.
 Чесма — река в Хорватии.

Корабли 
 «Чесма» — галера Балтийского флота Российской империи 1762 года постройки.
 «Чесма» — парусный 80-пушечный линейный корабль Балтийского флота 1770 года постройки.
 «Чесма» — парусный 100-пушечный линейный корабль Балтийского флота 1783 года постройки.
 «Чесма» — парусный 74-пушечный линейный корабль Балтийского флота 1811 года постройки.
 «Чесма» — парусный 84-пушечный линейный корабль Черноморского флота 1828 года постройки.
 «Чесма» — парусный 84-пушечный линейный корабль Черноморского флота 1849 года постройки.
 «Чесма» — минный катер Черноморского флота, отличившийся в ходе русско-турецкой войны 1877—78 годов.
 «Чесма» — эскадренный броненосец Черноморского флота 1886 года постройки.
 «Чесма» — название эскадренного броненосца «Полтава» после его покупки у Японии и повторного введения в состав Российского императорского флота.